Brianchon ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Julien Brianchon (1783–1864), französischer Mathematiker 
 Maurice Brianchon (1899–1979), französischer Maler